Het AFC Vrouwenkampioenschap 2003 werd van 8 tot en met 21 juni 2003 in Thailand gespeeld. De veertiende editie van het toernooi werd gewonnen door Noord-Korea door in finale China, na verlenging, met 2-1 te verslaan. De eerste vier landen van dit kampioenschap plaatsten zich voor het Wereldkampioenschap voetbal vrouwen 2003.

Deelnemende teams

Uitslagen

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Halve finales

Troostfinale

Finale

Asian Cup vrouwen
Voetbal in 2003
Voetbal in Thailand
Sportevenement in Thailand